Carolina Morace – allenatrice di calcio, commentatrice sportiva ed ex calciatrice italiana
Domenico Morace - giornalista italiano
Ettore Morace – dirigente d'azienda e armatore italiano, figlio dell'armatore Vittorio
Marcello Morace – giornalista italiano
Maria Morace – ex calciatrice italiana
Nicola Morace – politico italiano, podestà di Crotone dal 1940 al 1943
Vittorio Morace – armatore e dirigente sportivo italiano